Ringe kan syfta på:
 Ringe, Fyn, stad i Danmark
 Ringe, Niedersachsen, kommun i Tyskland